Arlindo Leal (São Paulo, 1871 — , ) foi um letrista brasileiro.

Obras 
 Maricota, sai da chuva (c/ Marcelo Tupinambá)
 Que sodade (c/ Marcelo Tupinambá)
 Tristeza de caboclo (c/ Marcelo Tupinambá)
 Viola cantadeira (c/ Marcelo Tupinambá)

Letristas de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo